(aussi connu sous le nom de Trematops milleri) est un genre éteint de temnospondyle qui a vécu pendant le permien précoce.
L’espèce type est .

Histoire
Acheloma a été nommé par Edward Drinker Cope en 1882 sur la base d’un crâne incomplet avec des éléments postcrâniens associés de la formation Arroyo du Texas; le spécimen est actuellement repositionné à l’American Museum of Natural History à New York. Les découvertes subséquentes de grands trematopidae de la formation d’Arroyo ont été nommées différentes espèces de trématodes (T.milleri, T.willistoni), mais elles ont depuis été synonymes d’Acheloma cumminsi. Trematops stonei de la formation de Washington en Ohio et Trematops thomasi de l’Oklahoma ont également été synonymes de A.cumminsi. Polley et Reisz (2011) ont décrit une deuxième espèce d’Acheloma dans la localité de l’éperon Richards en Oklahoma.

Ecologie
Acheloma est un amphibien terrestre.

Classification

Cladogramme dans Dissorophoidea

Liens externes

Notes et références 

Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Amphibien du Permien
Paléontologie aux États-Unis
Taxon fossile décrit en 1882
Dissorophoidea